«Семейство Белье» () — французская кинокомедия режиссёра , вышедшая на экраны в 2014 году.

Сюжет 
В семье Белье шестнадцатилетняя Паула является незаменимым переводчиком для своих глухих родителей и брата, особенно в управлении семейной фермой. Однажды, вдохновлённая своим учителем музыки, открывшим в Пауле вокальный талант, она решается принять участие в престижном конкурсе пения в Париже, успех в котором может обеспечить ей хорошую карьеру и высшее образование. Однако это решение означало бы оставить её семью и сделать первые шаги к взрослой жизни.

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
 Обзор фильма на сайте Variety
 Обзор фильма на сайте The Hollywood Reporter

Кинокомедии Франции
Фильмы на французском языке
Фильмы France 2 Cinéma